

Titres 

 Dix-Huitième Siècle (1969-), revue littéraire française.

Autres 

  (1701-1800)